KP Водолея (), HD 210296 — одиночная переменная звезда в созвездии Водолея на расстоянии приблизительно 2022 световых лет (около 620 парсеков) от Солнца. Видимая звёздная величина звезды — от +8,15m до +8,03m.

Характеристики 
KP Водолея — красный гигант, пульсирующая медленная неправильная переменная звезда (LB:) спектрального класса M1/M2III. Эффективная температура — около 3844 К.

Примечания